Notre Père peut faire référence à :

Religion 
 Notre Père, est une prière chrétienne à Dieu considéré comme le père des hommes.

Cinéma 
 Notre Père, film français réalisé par Estelle Larrivaz sorti en 2002 ;
 Notre père, film franco-israélien réalisé par Meni Yaesh sorti en 2016.

Musique 
 Notre Père, un album de l’artiste congolais Papa Wemba.

Voir aussi